8. mistrovství Evropy v házené se konalo 17.–27. ledna 2008 v Norsku.

Mistrovství se zúčastnilo 16 mužstev, rozdělených do čtyř čtyřčlenných skupin, z nichž první tři týmy postoupily do dvou čtvrtfinálových skupin. První dva týmy z čtvrtfinálových skupin postoupili do semifinále, týmy na třetím místě hráli o páté místo. Mistrem Evropy se stal tým Dánska, který ve finále porazil tým Chorvatska. Třetí místo obsadil tým Francie.

Místo konání

Výsledky a tabulky

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Čtvrtfinále

Skupina I 

 s hvězdičkou = zápasy ze základní skupiny.

Skupina II 

 s hvězdičkou = zápasy ze základní skupiny.

Play off

Semifinále 

 –  26:25 (10:13)

26. ledna 2008 (18:00) - Lillehammer
Rozhodčí: Viktor Poladěnko a Igor Černega (RUS)
Diváků: 6 012

 –  24:23 (11:9)

26. ledna 2008 (15:30) - Lillehammer
Rozhodčí: Miroslav Baum a Marek Goralczyk (POL)
Diváků: 6 012

Finále 

 –  24:20 (13:10)

27. ledna 2008 (18:00) - Lillehammer
Rozhodčí: Vicente Breto Leon a Jose Antonio Huelin Trillo (ESP)
Diváků: 9 052

O 3. místo 

 –  26:36 (9:18)

27. ledna 2008 (13:30) - Lillehammer
Rozhodčí: Valentýn Vakula a Alexandr Ljudovyk (UKR)
Diváků: 7 940

O 5. místo 

 –  34:36 (13:15)

26. ledna 2008 (13:00) - Lillehammer
Diváků: 5 840

Konečné pořadí

Externí odkazy 
 
 Stránky EHF 

Mistrovství Evropy v házené mužů
Házená v roce 2008
Házená v Norsku
Sportovní události v Norsku
Sport ve Stavangeru
Sport v Drammenu
Sport v Bergenu
Sport v Trondheimu
Sport v Lillehammeru
Sport v Norsku v roce 2008
Sport v Evropě v roce 2008